Снягово (Бургасская область) — село в Болгарии.
 Снягово (Добричская область) — село в Болгарии.